Kollegiengasse steht für folgende Straßen:

 Kollegiengasse (Heiligenstadt), Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Kollegiengasse (Jena), Thüringen
 Kollegiengasse (Weimar), Thüringen